UHV ist die Abkürzung für
 Ultrahochvakuum, siehe Vakuum
 Umwelthaftpflichtversicherung
 Unabhängiger Historikerverband
 Unihockeyverein, siehe Unihockey
 Untere Havel-Wasserstraße
 Ultra Hochspannung (Ultra High Voltage), siehe Höchstspannung

UHV